Федулово — название населённых пунктов в России:

 Федулово — деревня в Островском районе Костромской области.
 Федулово — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.